Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 1975 je bilo tretje Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo 14. marca 1975 na letalnici Kulm v Bad Mitterndorfu, Avstrija. Zlato medaljo je osvojil Karel Kodejška, srebrno Rainer Schmidt, bronasto pa Karl Schnabl.

Rezultati

Viri 
 Rezultati na fis-ski.com
 Rezultati na skokinarciarskie.pl

1975
1975 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Bad Mitterndorf